Ескам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Ескам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Ескам () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Ескам () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза